Love — дебютный альбом американской рок-группы Love, выпущенный в апреле 1966 года на лейбле Elektra.

Об альбоме 
Двенадцать из четырнадцати треков, вошедших в альбом, были записаны с 24 по 27 января 1966 года в студии Sunset Sound Recorders в Голливуде. Дата и место записи двух других треков («A Message to Pretty» и «My Flash on You») неизвестны.

Песня «My Little Red Book» звучит в финале фильма «Фанатик» и в эпизоде сериала «Беверли-Хиллз, 90210» «Alone at the Top».

Список композиций 
Все песни написаны Артуром Ли, за исключением указанных.

Первая сторона 
 «My Little Red Book» (Бёрт Бакарак, Хэл Дэвид) — 2:33
 «Can’t Explain» (Ли, Джонни Эколс, Джон Флекенстейн) — 2:41
 «A Message to Pretty» — 3:14
 «My Flash on You» — 2:10
 «Softly to Me» (Брайан Маклин) — 2:58
 «No Matter What You Do» — 2:47
 «Emotions» (Ли, Эколс) — 1:59

Вторая сторона 
 «You I’ll Be Following» — 2:26
 «Gazing» — 2:43
 «Hey Joe» (Билли Робертс) — 2:42
 «Signed D.C.» — 2:48
 «Colored Balls Falling» — 1:56
 «Mushroom Clouds» (Ли, Эколс, Кен Форсси, Маклин) — 2:26
 «And More» (Ли, Маклин) — 2:56

Участники записи 

 Артур Ли — лид-вокал, перкуссия, гармоника. Ударные (2, 6, 9, 13, 14).
 Джонни Эколс — соло-гитара
 Брайан МакЛин — ритм-гитара, ритм-вокал. Лид-вокал (5, 10).
 Кен Форсси — бас-гитара
 Олбан Пфистерер — ударные

Кроме того:
Судя по информации из бокс-сета Love Story, в записи треков «A Message to Pretty» и «My Flash on You», возможно, участвовали не Форсси и Пфистерер, а Джон Флекенстейн и Дон Конка соответственно.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Love на discogs.com

Альбомы 1966 года
Альбомы психоделического рока
Альбомы Love
Дебютные альбомы 1966 года
Альбомы Elektra Records
Альбомы, записанные на Sunset Sound Recorders